Make Me est le titre de plusieurs chansons :
 Make Me, chanson de Janet Jackson.
 Make Me, chanson de Britney Spears.